Shimano SLX – grupa osprzętu przeznaczona dla rowerów górskich (pomiędzy deore a deore XT). Shimano wprowadziło ją w 2008 roku. Komponenty z tej grupy cechują się długą żywotnością i niską masą.

Zobacz też 
 oznaczenia Shimano

Shimano